Csehország
Radonice, település a Chomutovi járásban
Radonice, település a Kelet-prágai járásban